Dodge Serie D22 – nome di una serie della Dodge Custom.
Dodge Serie D22 – nome di una serie della Dodge Deluxe.